Obedienz oder Obödienz (lateinisch oboedientia „Gehorsam“, mittellateinisch obedientia „Gehorsam“, „Anhängerschaft“; von lateinisch oboedire „gehorchen“) steht für:

 Gehorsam (Gelübde), die Gehorsamspflicht der Kleriker gegenüber den geistlichen Oberen (z. B. Ordensoberer, Bischof oder Papst)
 Obödienz (Kirchenvermögen), kirchliches Sondervermögen im Mittelalter, meist durch Schenkung entstanden
 Anhängerschaft eines Papstes während eines Schismas
 die Gehorsamspflicht einer Freimaurerloge gegenüber einer Großloge
 eine Großloge in der Freimaurerei

Siehe auch:
 Obedience, eine Hundesportart
 Obedienzritter im Malteserorden